Алекса́ндр Григо́рьевич Арха́нгельский (,  — ) — советский . Обладал исключительным литературным талантом имитировать стили поэтов и писателей, который использовал в своих пародиях. Часто сопровождал эпиграммами или пародиями карикатуры Кукрыниксов, став «четвёртым в тройке».

Биография 
Родился 4 (16) ноября в городе Ейске, крещён там же 5 (17) ноября в Михайло-Архангельском соборе. Родители: ейский мещанин Григорий Алексеевич Архангельский и Варвара Ивановна Архангельская (девичья фамилия — Сафронова).

В 1908 году был подвергнут аресту на 8 месяцев за членство в Ейской группе Кубанского комитета РСДРП и хранение дома партийной литературы. Работал конторщиком, статистиком и т. п. С 1920 года — на литературной работе. Публиковался в различных сатирических журналах.

Был женат первым браком (с 25 августа 1910) на ейской мещанке Параскеве Ивановне Мининой (1890—1942), вторым браком — на Фире Абрамовне (Эстер) Рейзер (1905—1980).

Умер от туберкулёза. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве (Колумбарий, секция 77, 2 ряд снизу, вторая ниша слева).

Творчество 
Начинал как лирический поэт (посылал свои юношеские стихи на отзыв Николаю Гумилёву), публицист, сатирик, но смог проявить себя именно как пародист. Фактически стал основателем советской школы пародии. Печатался в «Крокодиле», «Вечерней Москве» и других изданиях.

Библиография 

 Чёрные облака. Стихи. — Чернигов, 1919.
 Бабий комиссар. Стихи. — -: Красный пролетарий, 1925.
 Частушки. — : Гиз, 1925.
 Коммунистические Пинкертоны (рассказы). — : Красная звезда, 1925.
 Аэрофил. — : ЗиФ, 1926. — 15 000 экз.
 Пародии. — : Огонёк, 1927. — 61 с. — 15 500 экз. (Б-ка "Огонёк" №265)
 Деревенские частушки. — : Гиз, 1928.
 Банный лист (рассказы). — , 1927.
 Пародии. — : Никитинские субботники, 1929. — 100 с., 5 000 экз.
 Собачья радость (рассказы). — , 1927.
 О Бабеле, Гладкове, Жарове, Зориче, Зощенко, Инбер, Клычкове, Крест. поэте, Луговском, Никифорове, Олеше, Орешине, Романове, Радимове, Светлове, Сельвинском, Третьякове, Уткине, Шкловском. Пародии. — : ЗиФ, 1930.
 Верные картинки поповской паутинки. — -: Изогиз, 1931.
 Кулак и радио. — -: Гослитиздат, 1931.
 Почти портреты. Дружеские шаржи и эпиграммы. — : Федерация, 1932.
 Парад бессмертных. — : Правда, 1934.
 Поэтические пародии. — : МТП, 1934.
 Кукрыниксы. Карикатуры. Пародии. — : Гослитиздат, 1935. — 112 с. — 5 000 экз.
 Пародии. — : Советский писатель, 1936.
 Пародии. — : Советский писатель, 1939. — 124 с., 10 000 экз.
 Избранное. Пародии, эпиграммы, сатира. — : Гослитиздат, 1946. — 220 с.
 Пародии. — : Правда, 1958. — 48 с. — 120 000 экз. — (Библиотека «Крокодила»).
 Пародии. — Иерусалим, 1982.
 Пародии. Эпиграммы. —  : Художественная литература, 1988. — 352 с. — 50 000 экз.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Пародии Александра Архангельского

Поэты России
Русские поэты
Сатирики СССР
Сотрудники журнала «Крокодил»
Похороненные на Новодевичьем кладбище